Gornja Zdenčina, naselje u Hrvatskoj
Donja Zdenčina, naselje u Hrvatskoj